Vihtajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vihtanen (sjö), 
Vihtajärvi (sjö i Hyrynsalmi, Kajanaland, Finland),  (14,6 ha)
 Vihtajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten), 
 Vihtajärvi (sjö i Finland, Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar